Luigi Stoppani – industriale italiano
 Luigi Stoppani – azienda chimica